Název Jezerka má více míst:

 Jezerka (471 m) – vrchol v Českém středohoří
 Jezerka (707 m) – dřívější název pro vrchol Jezeří v Krušných horách
 Národní přírodní rezervace Jezerka – národní přírodní rezervace v Krušných horách na hranicích okresů Most a Chomutov
 Jezerka (usedlost) - viniční a hospodářská usedlost v Praze-Nuslích
 Jezerka (Praha) – park v Praze
 Studio Jezerka – někdejší televizní studio Československé televize, později přestavěno na dnešní Divadlo Na Jezerce
Jezerka (2693 m) – hora v horách Prokletije v národním parku v Teth v Albánii

Související články 
 Jizerka